USS Philippine Sea — название двух кораблей ВМС США.

 USS Philippine Sea (CV-47) — авианосец типа «Эссекс». На службе с 1946 по 1958 годы.
  — ракетный крейсер. На службе с 1989 года.